

Procédés 
Coulée : procédé de mise en forme de différents matériaux : 
Coulée continue : procédé de solidification du métal en fusion ;
Coulée par centrifugation, procédé pour fabriquer des objets métalliques de formes généralement cylindriques ;
Chargement par coulée, moulage d'un propergol solide dans l'enveloppe d'un propulseur.
Monnaie coulée, ensemble des monnaies produites par fusion ;

Instrument  
Ampoule de coulée : instrument de laboratoire en verre utilisé pour verser un réactif au goutte-à-goutte ;

Géophysique 
Coulée de boue, un type de glissement de terrain ;
Coulée de lave ou coulée volcanique : formation volcanique constituée d'un épanchement de lave issue d'un volcan ;
Coulée pyroclastique, phénomène d'avalanche composée d'un mélange de gaz brûlant et de lave incandescente entouré d'un nuage de poussières, coulant le long des flancs d'un volcan et se canalisant dans les vallées ;
Coulée verte, un espace vert aménagé et protégé dans le cadre d'un plan d'urbanisation ;

Toponymie

Coulée Grou lieu-dit de la ville de Montréal, au Canada.
La Coulée: village de la province du Québec, au Canada.
Coulée de lave de Rubble Creek ( : coulée de lave située dans la province de Colombie-Britannique, au Canada.

Coulée de lave de Roquelaure (ou "Clapas de Tubiès"): clapier (éboulis) du département de l'Aveyron, en France.
Coulée verte de Colombes: espace vert dans la ville de Colombes (Hauts-de-Seine, Île-de-France, France).
Coulée verte de la pénétrante (ou coulée verte de Rennes) : espace vert situé dans les quartiers nord de Rennes (Ille-et-Vilaine, Bretagne, France).
Coulée verte du sud parisien: espace vert à Paris, récupéré d'autres projets d'aménagement du territoire abandonnés.
Logis de la Coulée de Serrant, un édifice situé à Savennières (Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France).

Paronyme 

Rivière de la Grande Coudée, un affluent de la Rivière Chaudière (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coule dans les municipalités de Saint-Hilaire-de-Dorset, Saint-Gédéon-de-Beauce et Saint-Martin, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Beauce-Sartigan, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.